Cauldron – gruppo musicale canadese
 Cauldron – romanzo del 1993
 Cauldron – videogioco del 1985